Mauretánie může znamenat:
Mauritánie
Mauretánie (království)